Зимняя гроза:
 Снеговая гроза — редкое метеорологическое явление
 Операция «Винтергевиттер» — военная операция войск Германии против Красной армии по выведению 6-й армии Фридриха Паулюса из окружения в районе Сталинграда